Зеленият пояс е термин, който се отнася до непрекъсната система от озеленени и открити пространства, разположени около жилищен район, село или град. Обикновено такива зелени пояси са охранявани, а също юридически са включени в съответните планове за зониране или земеползване. Те запазват районите до голяма степен незастроени, в естествено („диво“) състояние, или като земеделска земя. Подобно понятие е зелен клин, който има линеен характер и може да преминава през градска зона вместо около нея, и представлява зелена ивица от паркова и горска територия, която следва естествените дадености на територията – рид, река и други. По същество зеленият пояс е невидима линия, обозначаваща граница около определена област, предотвратяваща развитието на района и позволяваща на дивата природа да се завърне и да се установи.

Цели 
Зеленият пояс около плътно застроен населен пункт или градска територия има ред преимущества:

 Предоставя мащабни зелени и открити пространства в близост до населените пунктове;
 Подобрява качеството на въздуха благодарение на филтриращия ефект, който имат зелените насаждения, и производството на свеж въздух;
 Подобрява микроклимата;
 Ограничава разрастването на градовете;
 Мрежа от биотопи
 Осигурява зони за разходка, къмпинг и колоездене в близост до градовете.

Аналогични цели се преследват и чрез зелените коридори, въпреки че те не обхващат цялата територия на населения пункт.

Вижте също 
 Буферна зона
 Велика зелена стена (Китай)
 Велика зелена стена (Африка)
 Екология

Източници 

Градинско-парково изкуство
Екология